Rio São Miguel kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio São Miguel (vattendrag i Brasilien, Alagoas), 
 Rio São Miguel (vattendrag i Brasilien, Espírito Santo), 
 Rio São Miguel (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -20,13, long -45,63), 
 Rio São Miguel (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -16,43, long -41,00), 
 Rio São Miguel (vattendrag i Brasilien, Rondônia), 

Robotskapade Brasilienförgreningar